Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo (Luneburgo, 21 de abril de 1673 - Viena, 10 de abril de 1742) fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de los alemanes, reina de Hungría, reina de Bohemia, archiduquesa consorte de Austria, etc. como esposa del emperador José I de Habsburgo.

Primeros años 
Guillermina Amalia era la hija menor del duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo y Benedicta Enriqueta del Palatinado. Sus dos hermanas supervivientes fueron Carlota Felicidad, que se casó con Reinaldo III de Este, duque de Módena, y Enriqueta María, que nunca se casó. Guillermina recibió una educación católica por su tía abuela Luisa Holandina del Palatinado en el convento de Maubuisson, y no regresó a Hanover hasta que tenía 20 años, en 1693. Desde el principio, la emperatriz Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo decidió que Guillermina Amalia sería su nuera.

El príncipe Salm fue fundamental al hablar a favor de su candidatura. El consejero de Leonor, Marco d'Aviano, la había convencido de que Guillermina Amalia, siendo piadosa y mayor que José, podía actuar como una influencia moderadora y discontinuar su vida sexual fuera del matrimonio, y a Leopoldo, le afirmó que tenía una visión. que la pareja sería feliz. Fue sometida a un examen médico para establecer si era fértil, y aunque era mayor que José, lo que inicialmente era una desventaja para ella, se decidió que su madurez mental beneficiaría la fertilización.

Matrimonio y descendencia 
Como resultado, el 24 de febrero de 1699, se casó con el hijo de Leonor, el archiduque José, el heredero del emperador Leopoldo I de Habsburgo. Con motivo de su boda, se compuso la ópera Hércules y Hebe de Reinhard Keiser (1674-1739). Tras la elección de José como emperador en 1705, se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico.

Ella dio a luz de su marido tres hijos:
Archiduquesa María Josefa de Austria (8 de diciembre de 1699 - 17 de noviembre de 1757), se casó con el rey Augusto III de Polonia.
Archiduque Leopoldo José (29 de octubre de 1700 - 4 de agosto de 1701), murió en la infancia.
Archiduquesa María Amelia de Austria (22 de octubre de 1701 - 11 de diciembre de 1756), se casó con Carlos VII del Sacro Imperio Romano.

Guillermina Amalia fue descrita como hermosa, pero también como religiosa y seria. Su relación con su marido fue descrita inicialmente como feliz, pero pronto se deterioró. José tenía una larga lista de amantes, al mismo tiempo criadas y nobles, como Dorotea Daun. Tuvo varios hijos ilegítimos, pero no le sobrevivió ningún heredero varón habido con su esposa. En 1704, José contrajo sífilis y le contagió la enfermedad a su esposa, que sufrió de úlceras en el abdomen. Se ha sugerido que esta fue la razón del fracaso de la emperatriz para tener más hijos después del nacimiento de su segunda hija. Sin herederos varones, hubo una crisis en cuanto a la sucesión imperial. En 1711, Guillermina Amalia quedó viuda, y su suegra se convirtió en la regente provisional hasta que su cuñado, el archiduque Carlos, regresara de España, donde era el candidato austriaco al trono español durante la Guerra de Sucesión Española. A su regreso, fue proclamado como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI.

Emperatriz
Guillermina Amalia fue descrita como hermosa pero también como religiosa y seria. Su relación con su esposo se describió inicialmente como feliz, pero pronto se deterioró. José tenía una larga línea de amantes, tanto sirvientas como nobles, como la princesa Dorotea Porcia, nacida condesa von und zu Daun. Su compañero de caza, el conde Juan Felipe de Lamberg, le proporcionó amantes, y finalmente tuvo una relación a largo plazo con la condesa Marianne Pálffy, quien se convirtió en su amante oficial. Esto fue un escándalo, ya que las amantes oficiales no habían sido una costumbre en la corte austriaca, y tanto Guillermina Amalia como el Papa protestaron. Su suegra la apoyó, regañó a José y puso a sus proxenetas en prisión, pero después de que él se convirtió en emperador, no se pudo hacer nada. Tuvo varios hijos ilegítimos, pero ningún heredero varón sobreviviente con su cónyuge. En 1704, José contrajo una enfermedad venérea, supuestamente de la hija de un jardinero, y le pasó la enfermedad a su esposa. Debido a la mojigatería de la corte austriaca, inicialmente no sabía lo que le había sucedido y se culpó a sí misma por la infección. Se ha sugerido que esta condición fue la razón por la que la Emperatriz no pudo producir más hijos después del nacimiento de su segunda hija. Sin herederos varones, se desarrolló una crisis con respecto a la sucesión imperial.

Como emperatriz, tanto Guillermina Amalia como su sucesora fueron descritas como talentosas en música, discreción, modestia y diligencia, y se consideró que cumplían bien su papel representativo como emperatriz tanto dentro del protocolo de la corte española de caza y bailes y teatro amateur como las jornadas de devoción religiosa de pietas austriaca. Joseph no le permitió ninguna influencia política y la mantuvo al margen de los asuntos estatales como lo hizo con su madre y amante Marianne Pàlffy, pero fue descrita como inteligente y autosuficiente y estableció conexiones políticas entre los ministros, especialmente su pariente. El príncipe Salm, a quien ella generalmente apoyaba incluso cuando promovía los intereses del Sacro Imperio Alemán contra Austria. Se la describe como una participante activa en las intrigas dinásticas y asistió en el matrimonio entre su primo y su cuñado. Trabajó en estrecha colaboración con el enviado de Hannover para beneficiar los intereses de su familia, los Guelph.

Emperatriz viuda
En 1711, Guillermina Amalia quedó viuda, y su suegra se convirtió en regente interina hasta que su cuñado, el archiduque Carlos, pudo regresar de España, donde fue el candidato austríaco al trono español durante la Guerra de la Sucesión española. A la muerte de su cónyuge, el estrés provocó que la enfermedad venérea de Guillermina Amalia regresara con toda su fuerza después de varios años de remisión. 

Cuando Carlos regresó, fue proclamado como el nuevo Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI.

Sucesión 
La incapacidad de su mujer para darle herederos varones irritó a Carlos VI y, finalmente, condujo a la promulgación de la Pragmática Sanción de 1713, un documento que abolía la sucesión sólo para hombres (hasta la fecha efectiva en todos los reinos de los Austrias) y declaró sus tierras indivisibles. El nuevo emperador favoreció a sus hijas sobre las de José I y Guillermina Amalia, en la sucesión, haciendo caso omiso de un decreto que había firmado durante el reinado de su padre, Leopoldo I de Habsburgo. Tanto ella como su suegra participaron activamente en la lucha por el derecho de su hija al trono. Por el secreto pactum mutuae sucesionisde 1703, Leopoldo había llegado a un acuerdo con sus hijos de que las hijas de José serían las primeras en la línea de sucesión, seguidas por las de Carlos y Leopoldo, y aunque ninguna de las emperatrices sabía de la existencia del documento, hablar de ello, y Joseph se lo había insinuado a Guillermina Amalia. El barón Seilern aparentemente le mostró el documento antes de que se lo presentara al jefe de su familia, el elector de Hannover. En 1712, el elector le envió al famoso Gottfried Leibniz para que la ayudara a defender los derechos de su hija contra Carlos, y el 21 de abril de 1713, Carlos VI presentó la Pragmática Sanción en la que se ajustaba al memorando de Guillermina Amalia del documento de pactum mutuae sucesionis, tras lo cual celebró con una cena para las emperatrices y archiduquesas en la mesa de la emperatriz viuda Leonor, donde fue felicitada por su éxito y respondió que esperaba que el emperador tuviera un hijo. En 1715, sin embargo, su partidario Seilern murió, y en 1717, Carlos VI cambió los términos de la Pragmática Sanción para favorecer a sus hijas sobre las de ella. Ella no lo aprobó, pero no protestó abiertamente.

Después de que sus hijas se casaran, Guillermina Amalia en 1722 se retiró a un convento salesiano en el Rennweg en Viena, que ella había fundado a principios de 1717. El convento no significó un retiro de la vida social, ya que de hecho ella era muy activa como viuda, saliendo regularmente del convento para visitas familiares así como visitas representativas. Fue como emperatriz viuda que tuvo su mayor impacto en la vida cultural de Viena. Se le recomendaron sus recetas médicas en su cuidado de los enfermos, y fundó un internado, así como uno de los primeros orfanatos para niñas de Viena. Admiraba a Francisco de Sales y Juana Francoise Fremont de Chantal, y ayudó a promover su canonización. También fue mecenas del reformador católico Ludovico Antonio Muratori.

Guillermina Amalia se llevaba muy bien con su suegra Leonor y su cuñada Isabel Cristina, así como con las archiduquesas, y se describió que las tres emperatrices se apoyaron mutuamente: Guillermina Amalia cuidó a Isabel Cristina cuando ella había viruela, y ambas cuidaron a Leonor durante su última enfermedad.

Carlos VI murió en 1740. En la lucha que se produjo por la sucesión, Guillermina Amalia apoyó al principio a su yerno, Carlos Alberto, elector de Baviera, en su búsqueda de la corona imperial, pero pronto se retiró de nuevo a la vida privada. En junio de 1741, la emperatriz María Teresa la visitó y le pidió que actuara como mediadora entre ella y su yerno, el elector bávaro, pero ella se negó.

Guillermina Amalia sobrevivió a su esposo por más de 30 años, murió el 10 de abril de 1742 de hidropesía. Está enterrada en el convento salesiano de Viena. Su corazón está enterrado en la Cripta Imperial de Viena.

Honores
El llamado Amalientrakt del Hofburg de Viena lleva su nombre. La actual Hansenstraße en el centro de la ciudad se llamó Amaliengasse o Amalienstraße hasta 1894. La actual Amalienstraße en Viena Ober-St. Veit lleva su nombre desde 1869 y 1922.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVIII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVIII
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Brunswick-Luneburgo (casa de Welf)
Fallecidos en Viena
Consortes de la casa de Welf
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII